Die Miller Lite Hall of Fame Tennis Championships 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 5. bis 11. Juli 2004 in Newport stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. Es fand zusammen mit den Synsam Swedish Open in Båstad und den Allianz Suisse Open Gstaad in Gstaad statt, die wie das Turnier in Newport zur International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der US-Amerikaner Robby Ginepri, der dieses Jahr nicht erneut spielte. Neuer Turniersieger wurde Greg Rusedski, der seinen ersten Titel 1993 bereits in Newport gewann. Sein Gegner im Finale Alexander Popp erreichte in Newport sein einziges ATP-Finale. Für Rusedski war es der 14. Titel der Karriere.
Im Doppel gewannen Jordan Kerr und David Macpherson im Vorjahr. Macpherson hatte seine Karriere verändert und Kerr spielte an der Seite von Jim Thomas, mit dem er seinen Titel verteidigen konnte. Sie gewannen beiden ihren zweiten Karrieretitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Newport (Rhode Island)